Wólka Radzymińska – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim, w gminie Nieporęt
 Wólka Radzymińska – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim, w gminie Nieporęt
 Wólka Radzymińska – kolejowy przystanek osobowy w Wólce Radzymińskiej